Friktion (von lat.: frictio, Reibung) steht für:

 in der Physik; siehe: Reibung
 Friktion (Wirtschaft), Auftreten von Koordinations- oder Transaktionshemmnissen
 Friktion (Krieg), Auftreten zahlloser, unvorhersehbarer kleiner Schwierigkeiten, welche die zeitlichen Abläufe militärischer Pläne im Krieg verzögern
 Friktion (Recht), in den Rechtswissenschaften 
 ein Handgriff in der Massage; siehe Massage#Handgriffe

Siehe auch: